

Astronomia 
 9087 Neff – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Neff – azienda tedesca produttrice di elettrodomestici da incasso destinati alla fascia alta di mercato

Persone 
 Carl Timoleon von Neff (1804-1877) – pittore estone
 Christophe Neff (1964) – geografo francese e tedesco
 Dorothea Neff (1903-1986) – attrice austriaca
 Evelyne Marie France Neff (1941) – politica francese naturalizzata tedesca di origine italiana
 Garrett Neff (1984) – modello statunitense
 Herbert P. Neff (1930) – fisico statunitense
 Jolanda Neff (1993) – mountain biker, ciclista su strada e ciclocrossista svizzera
 Kristin Neff – psicologa statunitense
 Lucas Neff (1985) – attore statunitense
 Vladimír Neff (1909-1983) – scrittore ceco
 Wolfgang Neff (1875–...) – regista e attore austriaco